Ли Седоль (, род. 2 марта 1983 года) — корейский го-профессионал 9 дана, победитель в командной дисциплине по го на летних Азиатских играх 2010.

Биография 
Ли Седоль получил первый профессиональный дан по игре го в 1996 году, в возрасте 13 лет. В 2002 он завоевал свой первый международный титул, победив в 15-м розыгрыше Кубка Фудзицу. Ли был признан лучшим игроком мира 2008 года. В 2009 году Ли Седоль объявил о том, что собирается взять перерыв в го-карьере на полтора года; в основном это было связано с конфликтом между ним и Корейской ассоциацией бадук по поводу денежных отчислений в федерацию. Однако он вернулся в профессиональные турниры уже в 2010. 4 июня 2010 он одержал свою 800-ю победу в турнирах. Стиль игры Ли Седоля — атакующий; по его собственному признанию, его слабым звеном в процессе игры является начало партии.

В конце 2019 года Ли Седоль заявил о прекращении участия в соревнованиях по го в связи с тем, что компьютерные алгоритмы игры в го стали намного превосходить человека, и человек более не способен их победить.

Игра сломанной лестницы Ли 
Знаменитая партия Ли Седоль — , вошедшая в историю как Игра сломанной лестницы Ли была сыграна на матче за кубок KAT в 2003 году. Игра примечательна тем, что Ли Седоль (игравший черными) позволил сопернику построить лестницу. Как правило, такое построение камней является грубой ошибкой новичков при плохой игре, а если такая ошибка встречается в играх профессионалов, то она имеет решающее значение и неминуемо ведет к проигрышу. Однако в данной партии, это была вовсе не ошибка, а изощрённая ловушка, задуманная Ли, исключение из правил, бросившее вызов многовековой игровой практике. Дело в том, что, как оказалось, построение жертвенной лестницы неожиданно ведет к гибели большой группы белых камней в правом нижнем углу. Игра продолжалась некоторое время после засады, но в конце концов белые сдались на 211 ходу.

Ли Седоль (чёрные) — Хон Чан Сик (белые):

Матч с AlphaGo 

В марте 2016 года Ли Седоль проиграл со счётом 1 — 4 матч из пяти партий с компьютерной программой AlphaGo, разработанной компанией Google DeepMind.

Титулы 
Ли Седоль занимает третье место по количеству выигранных им титулов го в Корее и второе место по количеству международных титулов.

Примечания

Ссылки 
 Партии Ли Седоля

Игроки го Республики Корея